

Geografia
Montevergine – rilievo dell'Appennino campano
Centro trasmittente di Monte Vergine – postazione televisiva situata in cima a tale montagna
Montevergine – frazione del comune italiano di Mercogliano, presso la stessa montagna
Santuario di Montevergine – santuario cattolico situato nella frazione Montevergine
Abbazia territoriale di Montevergine – abbazia territoriale cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Benevento

Altro
Montevergine – film del 1939, regia di Carlo Campogalliani
Donato di Montevergine – santo della Chiesa cattolica